USS Pasadena je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Pasadena (CL-65) 
 USS Pasadena (SSN-752)

Pasadena